Света Ана се може односити на:

Изворно:
 Света Ана, хришћанску светитељку и мајку дјеве Марије 
 Ана пророчица (Стари завет)

Поред тога:

 Света Ана (Олдерни), главни град Олдернија
 Света Ана в Словенских горицах, насеље у Словенији
 Општина Света Ана, општина у Словенији

Види још 
 Богородица (вишезначна одредница)